Raketenjagdpanzer (chasseur de chars armé de missiles) est la désignation d'une gamme de chasseurs de chars allemands spécialisés équipés de missiles antichars guidés. Quatre véhicules de cette gamme ont été utilisés jusqu'à présent :
 Raketenjagdpanzer 1 ;
 Raketenjagdpanzer 2 ;
 Raketenjagdpanzer 3 Jaguar 1 ;
 Raketenjagdpanzer 4 Jaguar 2.
Un véhicule de combat d'infanterie avec des ATGM pour un rôle anti-tank secondaire, comme un Marder avec un lanceur MILAN, n'est pas considéré comme un Raketenjagdpanzer.

Chasseur de chars
Glossaire militaire